Die Premjer-Liga 2009 war die 18. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie startete am 14. März 2009 mit der Partie Amkar Perm gegen FK Rostow und endete am 29. November 2009. Vom 12. Juni bis 10. Juli war Sommerpause.

Meister wurde Titelverteidiger Rubin Kasan.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vor der Saison 
Als Titelverteidiger ging Rubin Kasan in die Saison. Die beiden letztplatzierten Vereine der Vorsaison, Lutsch-Energija Wladiwostok und Schinnik Jaroslawl, mussten in die 1. Division absteigen und wurden durch FK Kuban Krasnodar und FK Rostow ersetzt.

Teilnehmer 

Die  14 bestplatzierten Mannschaften der Saison 2008:
 Rubin Kasan
 ZSKA Moskau
 Dynamo Moskau
 Amkar Perm
 Zenit St. Petersburg
 Krylja Sowetow Samara
 Lokomotive Moskau
 Spartak Moskau
 FK Moskau
 Terek Grosny
 Saturn Ramenskoje
 Spartak Naltschik
 Tom Tomsk
 FK Chimki

Die beiden Aufsteiger:
 FK Rostow
 FK Kuban Krasnodar

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
Neben dem Meister Rubin Kasan nahm auch der Zweitplatzierte Spartak Moskau an der UEFA Champions League 2010/11 teil. Zenit St. Petersburg startete in der Qualifikation zu diesem Wettbewerb. Lokomotive Moskau und ZSKA Moskau nahmen an den Play-offs der UEFA Europa League 2010/11 teil.

Anschi Machatschkala und FK Sibir Nowosibirsk durften 2010 an der Premjer-Liga teilnehmen, da sie in der 1. Division 2009 die ersten beiden Plätze belegten. Dagegen zog sich der FK Moskau auf Grund fehlender Finanzmittel für die folgende Saison aus der obersten russischen Liga zurück. Am 28. Dezember 2010 wurde die Auflösung des Clubs bekannt gegeben.

Torschützen

Die Meistermannschaft von Rubin Kasan 
(berücksichtigt wurden Spieler mit mindestens fünf Einsätzen; in Klammern sind Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 
 Offizielle Website der Premjer-Liga
 Statistiken auf weltfussball.de
 Tabelle auf premierliga.ru (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2009
Premjer-Liga-Saison